Minutisa puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:
 Dianthus barbatus
 Fumaria officinalis; o
 Lamium amplexicaule'''''.